Премия «Сатурн» за лучший анимационный сериал на телевидении () (ранее премия «Сатурн» за лучший анимационный сериал или фильм на телевидении) () является одной из ежегодных премий, присуждаемых Американской академией научной фантастики, фантастики и фильмов ужасов. Премии Сатурн, которые являются старейшими кинематографическими и сериальными наградами, присуждают награды за фантастику, фэнтези и ужасы.

Впервые вошедшая в категорию в качестве категории на 43-й церемонии награждения Сатурн, когда награды Сатурн претерпели серьёзные изменения в своих телевизионных категориях, она специально наградила мультсериалы или фильмы на телевидении. Начиная с 45-й премии Сатурн, название категории изменилось, сосредоточившись исключительно на анимационных шоу.

Победители и номинанты 
Победители указаны жирным шрифтом.

(ПРИМЕЧАНИЕ. Год относится к году предоставления права на участие, фактические церемонии проводятся в следующем году)

2010-е

2020-е

Большинство номинаций 
 4 номинации — Гриффины, Симпсоны
 3 номинации — Конь БоДжек
 2 номинации — Арчер, Рик и Морти, Звёздные войны: Повстанцы

Большинство побед 
 2 победы — Звёздные войны: Повстанцы

Примечания

Ссылки 
 Official site 

Номинации кинопремии «Сатурн»
Анимационные премии